BGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Grantley Adams, Bridgetown, Barbados